Gurmukhī (ਗੁਰਮੁਖੀ) är det vanligaste skriftspråket för att skriva punjabi. Det designades av Guru Angad Dev på 1500-talet. Gurmukhī används i den indiska delstaten Punjab. I den pakistanska provinsen Punjab används shahmukhi som bygger på arabisk skrift.

Skrift
Liksom andra skriftsystem i Brahmifamiljen så är gurmukhi en abugida vilket innebär att varje konsonant har en medföljande vokal (i det här fallet [ə]). Vokalen kan ändras eller avlägsnas genom att konsonanten förses med diakritiska tecken.

Vokaler

Konsonanter

Förutom dessa konsonanter finns ytterliga sex stycken som bildats med hjälp av ett diakritiskt tecken, en punkt som placerats nedanför konsonanten. De betraktas inte alltid som egna konsonanter.

Indiens skriftsystem
Skriftspråk i Brahmifamiljen
Konstruerade skriftspråk